Mariengarden steht für:
 Gymnasium Mariengarden in Borken, Nordrhein-Westfalen
 Kloster Mariengarden in Borken

Siehe auch:
 Mariengarten